CSUF steht für:
 California State University, Fresno
 California State University, Fullerton

CSUF